Con la denominación de Protectorado de Marruecos se conocen las dos zonas que en las que se dividió Marruecos en 1912:

 El Protectorado francés de Marruecos.
 El Protectorado español de Marruecos.

Historia de Marruecos